Операция «Роса́рио» () — операция аргентинских коммандос по захвату Фолклендских островов 2 апреля 1982 года.

Планирование 
План операции был составлен главным идеологом-«мальвинистом» — Хорхе Анайя. Основные силы — силы спецназа и 2-й батальон морской пехоты на плавающих бронетранспортёрах LVTP, должны были высадиться в районе Порт-Стэнли с кораблей «Кабо Сан-Антонио» и «Сантисима Тринидад». Прикрытие в море сил вторжения обеспечивало оперативное соединение 20 (авианосец «Вейнтисинко де Майо», эсминцы «Комодоро Пи», «Иполито Бушар», «Пьедра Буэна», «Сегуи» и танкер «Пунта-Меданос») под командованием Хуана Х. Ломбардо.

Ход операции 

2 апреля в рамках операции  5-я истребительная эскадрилья ВВС Аргентины начала подготовку к переброске авиации на юг.. 14 апреля 1982 года 5-я истребительная группа начала развертывание на своей оперативной базе на военной авиабазе Рио-Гальегос на юге Аргентины. Одна часть летчиков летала на боевых самолетах A-4B Skyhawk, а другая — на транспортных самолетах.

Первый эшелон вторжения составили бойцы спецназа Командования подводных сил ВМС Аргентины — «Бузо тактико». Они высадились с подводной лодки «Санта-Фе», провели разведку, наметили места будущего десантирования аргентинских войск.

В дальнейшем, в ходе короткого боя, аргентинцы потеряли офицера — капитана морской пехоты Педро Джакино, убитого при штурме здания с британскими солдатами.

См. также 
 Фолклендский инцидент 1966 года
 Инцидент с «Шеклтоном»
 Операция «Джорнимен»

Примечания

Литература 
 Грановский Е.А. Флот и Фолкленды: Архипелаг раздора. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года. — [б. м.] : Издательские решения, 2022. — ISBN 978-5-0056-4283-7
 Büsser C. Operación Rosario.— Buenos Aires, 1985.—  ISBN 950-08-0324-0.
 
 
 Middlebrook M. The Argentine fight for the Falklands.— Barnsley, 2003.— ISBN 0-85052-978-6 (англ.)

Ссылки 
 Lieutenant Commander Richard D. Chenette, Marine Corps Command and Staff College «Operation Rosario»
 Falklands Island Invasion, Operation Rosario
 Falklands Islands Defence Force remembers its role
 RAF account of the Invasion, apparently an excerpt from Way’s book
 British veteran returns to South Georgia Islands

Сражения и операции Фолклендской войны
Военная история Аргентины
Сражения Аргентины
Апрель 1982 года
События 2 апреля